Określenie potomka białych kolonizatorów (hiszpańskich, portugalskich i francuskich), urodzonego i osiadłego w Ameryce Łacińskiej oraz na południu Stanów Zjednoczonych – zob. Kreole.
 Określenie członka społeczności, ukształtowanej w wyniku wymieszania różnych ras.
 Określenie języka powstałego w wyniku zlania się dwóch (lub więcej) języków – języki kreolskie